

Nomes 
 Felicity Huffman, atriz norte-americana
 Felicity Johnson, ciclista paralímpica australiana
 Felicity Jones, atriz britânica
 Felicity Lott, soprano britânica

Locais 
 Felicity (Ohio)

Outros 
 Felicity, série de televisão norte-americana

Desambiguações de antropônimos